Заход на 20 километров у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошел 4 августа 2012 года. Старт и финиш проходил на Олимпийском стадионе.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Финал 

Сокращения:
DQ — Дисквалификация;
DNF — Не достиг финиша;
OR — Олимпийский рекорд;
SB — Лучший результат в сезоне;
NR — Национальный рекорд;
PB — Личный рекорд

Ссылки 
 Athletics at the 2012 London Summer Games: Men's 20 kilometres Walk  

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Спортивная ходьба на Олимпийских играх